Albert Ouzoulias (1915-1995), militant politique et résistant français ;
 Pierre Ouzoulias (1964), archéologue et homme politique français, petit-fils du précédent.